Муници́пий () — административно-территориальная единица Молдавии, город с особым статусом. Статусом муниципия в Молдавии обладают: Кишинёв, Бельцы, Бендеры, Комрат, Тирасполь, Кагул, Чадыр-Лунга, Единец, Хынчешты, Оргеев, Сороки, Страшены и Унгены.

Статус 
Закон об административно-территориальном устройстве Республики Молдова от 27 декабря 2001 года (вступил в действие 29 января 2002 года) даёт следующее определение понятия «муниципий»:

«Муниципий является населенным пунктом городского типа, играющим особую роль в экономической, социально-культурной, научной, политической и административной жизни страны и имеющим важные промышленные и торговые структуры, учреждения образования, здравоохранения и культуры.»

В соответствии с законом, муниципии относятся к административно-территориальным единицам первого (нижнего) уровня, наряду с городами, секторами, сёлами и коммунами, однако муниципии Кишинёв и Бельцы являются административно-территориальными единицами второго (верхнего) уровня, наряду с районами. 

Муниципий Бендеры хотя и не отнесен законом к административно-территориальным единицам второго уровня, не входит в состав других административно-территориальных единиц.

Муниципий Комрат входит в состав автономного территориального образования Гагаузия и является его административным центром. Муниципий Тирасполь входит в состав административно-территориальных единиц левобережья Днестра.

Муниципий Кишинёв является столицей Республики Молдова.

Состав 
В состав муниципия могут входить административно-территориальные единицы первого уровня — сектора, города, сёла, коммуны. Так, в состав Кишинёва входят 5 секторов, 6 городов и 27 сёл (22 из которых объединены в 8 коммун, 2 входят в состав одного из городов); в состав Бельц — 2 села; в состав Бендер — 1 село. Муниципии Комрат и Тирасполь не включают других населённых пунктов.

Органы управления 
Органами управления муниципия являются муниципальный совет и примар (в Кишинёве — генеральный примар), который возглавляет примэрию муниципия. В населённых пунктах, входящих в состав муниципия, действуют местные советы, деятельность которых координируется муниципальным советом.

Муниципальный совет состоит из советников, избираемых сроком на 4 года. Количество избираемых советников зависит от численности населения муниципия. Так, муниципальный совет Кишинёва состоит из 51 советника, муниципальный совет Бельц — из 35 советников.

Примар муниципия также избирается всеобщим голосованием на 4 года. У примара должно быть 3 заместителя (в Кишинёве — 4), которые избираются муниципальным советом из числа советников по предложению примара.

Примэрия — рабочий аппарат примара. Работники примэрии являются государственными служащими.

История

1995—1998 годы 
Первые муниципии в Молдавии были образованы в 1995 году.

Закон об административно-территориальном устройстве Республики Молдова № 306-XIII от 7 декабря 1994 года (вступил в действие 14 января 1995 года) определял: «Муниципием является город, играющий важную роль в экономической, социально-культурной, научной и административной жизни республики».

При этом статус муниципия устанавливался для 4-х городов: Кишинёв, Бельцы, Бендеры, Тирасполь.

1998—2002 годы 
В 1998 году в Молдавии была проведена административно-территориальная реформа, главный смысл которой заключался в упразднении районов и переходе к делению на уезды. При этом было несколько изменено определение понятия «муниципий» и увеличено количество городов, которым был предоставлен этот статус.

Закон об административно-территориальном устройстве Республики Молдова № 191-XIV от 12 ноября 1998 года (вступил в действие 25 декабря 1998 года) гласил: «Муниципий является населенным пунктом городского типа, играющим важную роль в экономической, социально-культурной, политической, научной и административной жизни республики и имеющим развитое жилищно-коммунальное хозяйство, учреждения образования, здравоохранения и культуры».

В соответствии с этим законом количество городов, обладающих статусом муниципия было увеличено до 14: Бельцы, Бендеры, Кагул, Кэушень, Кишинёв, Комрат, Дубоссары, Единец, Хынчешты, Оргеев, Рыбница, Сороки, Тирасполь, Унгены. 22 октября 1999 года данный статус также получил город Тараклия.

При этом устанавливалось, что муниципии являются административно-территориальными единицами первого (нижнего) уровня, наряду с городами, сёлами, коммунами.

Исключение составлял муниципий Кишинёв, который относился к единицам второго (верхнего) уровня, наряду с уездами и автономным территориальным образованием Гагаузия, и одновременно являлся административным центром Кишинёвского уезда.

Уездными центрами были также муниципии Бельцы, Кагул, Кэушень, Единец, Хынчешты, Оргеев, Сороки, Унгены, а чуть позже — Тараклия.

2002 год 
После того как в 2001 году на парламентских выборах победу одержала Партия коммунистов, была проведена обратная реформа — уезды были упразднены, вновь введено деление на районы. Новый закон об административно-территориальном устройстве, вступил в действие в январе 2002 года (уезды были расформированы в 2003 году).

Количество муниципиев было сокращено до пяти. Определение понятия «муниципий» в новом законе лишь незначительно отличалось от предыдущего варианта. Первоначально муниципии в новом законе были отнесены к административно-территориальным единицам первого уровня, однако в 2012 году в закон было внесено изменение, в соответствии с которым муниципии Кишинёв и Бельцы являются административно-территориальными единицами второго уровня.

В июле 2014 года в первом чтении одобрен законопроект, предусматривающий получение статуса муниципия для городов Кагул, Оргеев, Сороки и Унгены. Также было предложено поддержать идею присвоения статуса муниципия городам Единец, Хынчешты и Чимишлия.

2017 год 
В 2017 году парламент Молдовы принял во втором чтении закон об присвоении статуса муниципия городам Кагул, Чадыр-Лунга, Единец, Хынчешты, Оргеев, Сороки, Страшены и Унгены. Закон вступил в силу 13 апреля.

См. также 
 Административно-территориальное деление Молдавии
 Города Молдавии
 Список упразднённых сёл Молдавии
 Муниципии Румынии
 Муниципии Древнего Рима

Примечания

Ссылки 
 Закон об административно-территориальном устройстве Республики Молдова от 27 декабря 2001 года
 Закон 2003 года о внесении изменений и дополнений в Закон об административно-территориальном устройстве
 Закон Республики Молдова о местном публичном управлении от 18 марта 2003 года
 Кодекс о выборах. Раздел V. Местные выборы.
 Выдержки из закона об административно-территориальном устройстве Республики Молдова от 12 ноября 1998 года

 
Административное деление Молдавии